Ива́н Васи́льевич Сергие́нко:
 Сергиенко, Иван Васильевич (1918—1943) — один из руководителей подпольной и партизанской борьбы на Украине, Герой Советского Союза.
 Сергиенко, Иван Васильевич (род. 1936) — советский и украинский учёный в области информатики.